Kleukens ist der Name von

 Christian Heinrich Kleukens (1880–1954), Drucker, Typograf und Lehrer
 Friedrich Wilhelm Kleukens (1878–1956), deutscher Grafiker und Typograf